No Man's Land (terra di nessuno in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema
No Man's Land – film del 1918 diretto da Will S. Davis 
Terra di nessuno (No Man's Land) – film del 1985 diretto da Alain Tanner 
La fine del gioco (No Man's land) – film del 1987 diretto da Peter Werner
No Man's Land - film del 2000 diretto da Nina N. Rosenmeier
No Man's Land (Ničija zemlja) – film del 2001 diretto da Danis Tanović

Fumetti
Batman: Terra di nessuno (Batman: No Man's Land) – saga di Batman del 1999

Musica
No Man's Land – brano musicale di Eric Bogle del 1976
No Man's Land – album di Jacques Higelin del 1978
No Man's Land – album di Lene Lovich del 1982
No Man's Land – traccia dell'album Hyperborea dei Tangerine Dream del 1983
No Man's Land – album degli Holocaust del 1984
No Man's Land – album di Enrico Pieranunzi
No Man's Land – canzone incisa da Tony Carey, Eric Burdon e Anne Haigis nel 1990ù
No Man's Land – singolo di Billy Joel del 1993
No Man's Land – album dei Souls of Mischief del 1995
No Man's Land – album dei Waldo's People del 2000
No Man's Land – album di Hevia del 1998
No Man's Land – singolo dei Pineapple Thief del 2016
 No Man's Land – album di Frank Turner del 2019
No Man's Land – studio di registrazione di Steven Wilson a Hemel Hempstead (Regno Unito)

Teatro
Terra di nessuno (No Man's Land) – opera teatrale di Harold Pinter del 1975

Televisione 
 La terra di nessuno (No Man's Land) – episodio della terza stagione di Stargate Atlantis
No Man's Land – film per la televisione statunitense del 1984 diretto da Rod Holcomb

Videogiochi
No Man's Land – videogioco strategico in tempo reale della Related Designs del 2003

Pagine correlate
Terra di nessuno (disambigua)